Bompiani peut désigner :
Roberto Bompiani (1821-1908), peintre et sculpteur italien ;
Enrico Bompiani (1889-1975), mathématicien italien ;
Valentino Bompiani (1898-1992), écrivain et éditeur italien ; 
Les éditions Bompiani, fondées en 1929, par Valentino Bompiani.

Homonymie de patronyme